Il magnifico avventuriero (Along Came Jones) – film del 1945 diretto da Stuart Heisler
Il magnifico avventuriero – film del 1963 diretto da Riccardo Freda